Kunt ist der Familienname folgender Personen:

 Burakcan Kunt (* 1992), deutsch-türkischer Fußballspieler
 Rikkat Kunt (1903–1986), türkische Illuminatorin und Kalligraphin

Siehe auch:
 Kundt
 Kunth
 Kund